W Polsce
 Górzna – przysiółek wsi Włodowice w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Górzna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Górzna – dawna gromada

 Zobacz też
 Górzno